Ladányi Tibor (Budapest, 1991. november 21. –) magyar labdarúgó, jelenleg az FC Dabas labdarúgója.

További információk 
  

1991-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az MTK labdarúgói